Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 63 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 9 серпня. Участь брали 26 спортсменок з 26 країни.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Посилання 
 Дзюдо до 63 кг жінки  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016